For All We Know kan syfta på

For All We Know (1934) – en sång skriven av J. Fred Coots och Sam M. Lewis
For All We Know (1970) – en sång skriven av Fred Karlin, Robb Wilson och Arthur James